Baeocrara är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Baeocrara ingår i familjen fjädervingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädervingar
Baeocrara